Утро () — советская историческая драма 1960 года производства киностудии Азербайджанфильм, являющиеся экранизацией одноимённого произведения Мехти Гусейна, созданного им на основе подлинных событий.

Синопсис 
Фильм рассказывает о том, что рабочий Байрам, занимающиеся добыванием нефти на нефтяных месторождениях в Баку превратился в революционера под влиянием большевиков. Также в фильме описаны события о трудностях рабочих в царскую эпоху. В фильме были затронуты многие темы, начиная от любви и заканчивая историческими событиями.

Создатели фильма

В ролях 
 Нодар Шашикоглу — Мешади Азизбеков
 Гиули Чохонелидзе (в титрах — Гиули Чохонолидзе) — Байрам
 Николай Бармин — Смирнов
 Лютфи Мамедбейли — Аслан
 Ашраф Юсифзаде — Миралы
 Алескер Алекперов — Рахим-бей
 М. Гусейнов — Рашид
 Эльмира Шабанова — Севда
 Али Зейналов — Абузар-бей
 Мустафа Марданов — Ахмед-киши
 Манана Абуйева — Сусан
 Андро Кобаладзе — Коба
 Григорий Тонунц — Шаумян
 Х. Гаганидзе — Капаридзе
 Азиза Мамедова — Салминаз
 Н. Клочнева — Елена
 В. Отрадинский — полковник
 Сона Гаджиева — мать Аслана
 Анатолий Фалькович — Забит
 Ахмед Ахмедов (в титрах — Ахмед Анатоллу) — отец Сусан
 Алекпер Гусейнзаде — старый крестьянин
 Алекпер Сайфи — секретарь
 Л. Волезев
 Лейла Рзаева — супруга Мешади Азизбекова
 Герман Орлов
 Ибрагим Азери — рабочий
 К. Головков
 Б. Садыков
 Мухлис Джанизаде — рабочий
 Гусейнага Садыхов — ведомственный служащий
 Бахадур Алиев — ведомственный служащий

Административная группа 
 оригинальный текст: Мехти Гусейн
 режиссёр-посткановщик: Агарза Гулиев
 оператор-постановщик: Дмитрий Фельдман
 вторые режиссёры: Тофик Казымов, Руфат Шабанов
 второй оператор: Аскер Исмаилов (в титрах не указан)
 художник-постановщик: Мамед Гусейнов
 композитор: Фикрет Амиров
 вокал: Лютфияр Иманов (в титрах не указан)
 автор текста песни: Наби Хазри
 звукооператор: Агахусейн Керимов
 художник по костюмам: Элбей Рзакулиев
 художник комбинированных съёмок: Мирза Рафиев
 оператор комбинированных съёмок: Сергей Ключевский
 ассистенты режиссёра: Аскер Исмаилов, Эльмира Алиева
 ассистенты оператора: Тофик Султанов(в титрах — Т. Султанов), А. Алекперов
 ассистенты художника: С. Шихлы, Н. Махмудов
 монтажёр: Евгения Абдиркина
 директор фильма: Теймур Гусейнов

Библиография 
 Азербайджанской ССР кинематография. Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич; Редкол.: Ю. С. Афанасьев, В. Е. Баскаков, И. В. Вайсфельд и др. — Москва: Советская энциклопедия, 1987. — стр. 13.
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич; Редкол.: Ю. С. Афанасьев, В. Е. Баскаков, И. В. Вайсфельд и др. — Москва: Советская энциклопедия, 1987. — стр. 16; 222.
 Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi. C.Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyası. Aydın Kazımzadə. Bizim "Azərbaycanfilm". 1923-2003-cü illər. Bakı: Mütərcim, 2004.- səh. 90; 141; 145-146.
 Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: Azərbaycan. Ramiz Məmmədov. Kino. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi, 2007.- səh. 814.
 Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası. Memarlıq və İncəsənət İnstitutu. Nazim Sadıxov. "Ağarza Quliyev haqqında qeyd". Azərbaycan bədii kinosu (1920-1935-ci illər). Bakı: Elm, 1970.- səh. 26.

Ссылки 
 Краткая информация.

Фильмы СССР 1960 года
Фильмы студии «Азербайджанфильм»
Исторические фильмы СССР
Фильмы-драмы СССР
Экранизации произведений Мехти Гусейна